

Patronymes 
 Albert Béchard (1922-2002), homme politique fédéral provenant du Québec
 Auguste Béchard (1883-1965),  homme politique français
 Bruno-Marie Béchard Marinier (né en 1964), ingénieur et recteur honoraire de l'Université de Sherbrooke
 Carl Béchard (né en 1953), acteur québécois
 Claude Béchard (1969-2010), homme politique québécois
 Émile Béchard (né en 1844), photographe français
 Ferdinand Béchard (1799-1870), homme politique français
 Frédéric Béchard (1824-1898), écrivain et haut fonctionnaire français
 Monique Béchard (1922-2022), première Québécoise titulaire d'un doctorat en psychologie
 Paul Béchard (1899-1982), homme politique français

Bechard